Dit is een lijst van planetoïden 94401-94500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (94401) - || 2001 ST270 || 16 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (94402) - || 2001 SW277 || 21 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (94403) - || 2001 SM286 || 21 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (94404) - || 2001 SO287 || 30 september 2001 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| (94405) - || 2001 SX306 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94406) - || 2001 SR347 || 25 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94407) - || 2001 TC6 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (94408) - || 2001 TF9 || 9 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94409) - || 2001 TU10 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94410) - || 2001 TU12 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94411) - || 2001 TA17 || 13 oktober 2001 || Ametlla de Mar || J. Nomen
|-
| (94412) - || 2001 TM18 || 14 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (94413) - || 2001 TN20 || 9 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94414) - || 2001 TX23 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94415) - || 2001 TY28 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94416) - || 2001 TZ28 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94417) - || 2001 TL31 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94418) - || 2001 TJ32 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94419) - || 2001 TE33 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94420) - || 2001 TO33 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94421) - || 2001 TY33 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94422) - || 2001 TY36 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94423) - || 2001 TR37 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94424) - || 2001 TW39 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94425) - || 2001 TD40 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94426) - || 2001 TF40 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94427) - || 2001 TG40 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94428) - || 2001 TH40 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94429) - || 2001 TK41 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94430) - || 2001 TM41 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94431) - || 2001 TZ41 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94432) - || 2001 TC43 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94433) - || 2001 TL44 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94434) - || 2001 TN44 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94435) - || 2001 TS44 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94436) - || 2001 TP46 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94437) - || 2001 TO53 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94438) - || 2001 TV62 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94439) - || 2001 TY62 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94440) - || 2001 TH65 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94441) - || 2001 TL68 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94442) - || 2001 TL72 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94443) - || 2001 TD76 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94444) - || 2001 TK76 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94445) - || 2001 TM79 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94446) - || 2001 TE90 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94447) - || 2001 TQ94 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94448) - || 2001 TV96 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94449) - || 2001 TJ101 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94450) - || 2001 TG103 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94451) - || 2001 TD105 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94452) - || 2001 TV105 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94453) - || 2001 TD106 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94454) - || 2001 TG106 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94455) - || 2001 TD107 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94456) - || 2001 TY107 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94457) - || 2001 TC111 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94458) - || 2001 TQ111 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94459) - || 2001 TU113 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94460) - || 2001 TC114 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94461) - || 2001 TN116 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94462) - || 2001 TR126 || 13 oktober 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (94463) - || 2001 TH127 || 12 oktober 2001 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| (94464) - || 2001 TM127 || 12 oktober 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (94465) - || 2001 TB152 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (94466) - || 2001 TH155 || 13 oktober 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (94467) - || 2001 TS164 || 11 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (94468) - || 2001 TS165 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94469) - || 2001 TC166 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94470) - || 2001 TB169 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94471) - || 2001 TD178 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94472) - || 2001 TD183 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94473) - || 2001 TP188 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94474) - || 2001 TR189 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94475) - || 2001 TJ190 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94476) - || 2001 TT190 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94477) - || 2001 TF192 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94478) - || 2001 TV194 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94479) - || 2001 TV224 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94480) - || 2001 UN4 || 17 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (94481) - || 2001 UO4 || 17 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (94482) - || 2001 UV6 || 18 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (94483) - || 2001 UP10 || 21 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (94484) - || 2001 UR10 || 21 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (94485) - || 2001 UU11 || 23 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (94486) - || 2001 UV11 || 23 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (94487) - || 2001 UA14 || 24 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (94488) - || 2001 UW23 || 18 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94489) - || 2001 UN33 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94490) - || 2001 UO34 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94491) - || 2001 UF36 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94492) - || 2001 UV36 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94493) - || 2001 UB42 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94494) - || 2001 UG46 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94495) - || 2001 US46 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94496) - || 2001 UW48 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94497) - || 2001 UB50 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94498) - || 2001 UM50 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94499) - || 2001 UB51 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94500) - || 2001 US51 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten